Faxinal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Faxinal (ort), Paraná, 
 Faxinal (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar